Fort du Saint-Michel steht für:
 Fort du Saint-Michel (Toul) (auch Fort Klein), Teil des Festen Platzes Toul
 Fort du Saint-Michel (Verdun) (auch Fort Rouyer), Teil des Festen Platzes Verdun